Змагання з ркомбінації серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2010 року пройшли 18 лютого на трасі у Вістлер Кріксайд (Вістлер, Британська Колумбія). Спочатку старти були заплановані на 14 лютого, але були відкладені на декілька днів через несприятливі погодні умови і відбулися вже на наступний день після змагань у швидкісному спуску серед жінок.

Призери

Перед стартом

Становище лідерів Кубку світу у заліку суперкомбінації (після 2 з 3 етапів)Заплановано було три етапи суперкомбінації у сезоні, але етап з цієї дисципліни у Кранс-Монтані, що мав відбутися після Олімпійських ігор, не відбувся через несприятливі погодні умови.

Переможці передолімпійських етапів Кубку світу сезону 2009/10: Ліндсі Вонн — 1 (Валь-д'Ізер), Аня Персон — 1 (Санкт-Моріц).

Результати

Посилання 
 Результати суперкомбінації на офіційному сайті Олімпійських ігор 2010 року у Ванкувері  
 Офіційний протокол жіночої суперкомбінації на Олімпійських іграх 2010 року. 
 Риш триумфует в комбинации. www.isport.ua

Примітки